Tęczowa flaga (ruch LGBT)
 Flaga spółdzielczości

Zobacz też 

 Wiphala
 Flaga buddyjska
 Flaga Żydowskiego Obwodu Autonomicznego